Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Castellas » :
 Le régiment de Castellas (1702-1722) ;
 Le régiment de Castellas renommé le  «  d'infanterie de ligne »